Bridge City puede referirse a:

  Bridge City (Luisiana).
  Bridge City (Texas).